Albin Breitenmoser ist der Name folgender Personen:

* Albin Breitenmoser (Unternehmer) (1899–1983), Schweizer Unternehmer
 Albin Breitenmoser (Politiker) (1920–1983), Schweizer Politiker (CVP)